26. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 2002/2003 rozpoczął się 18 listopada 2002 w amerykańskim Park City. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 9 lutego 2003 w niemieckim Winterbergu. Najważniejszą imprezą sezonu były Mistrzostwa Świata.

Puchar Świata rozegrany został w 7 miastach, 5 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Oberhof, Altenberg, Winterberg.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Sylke Otto, która sześciokrotnie wygrywała zawody, a raz zajęła drugie miejsce. W jedynkach mężczyzn po raz pierwszy zwyciężył Austriak Markus Kleinheinz, który wygrał tylko jedne zawody, ale za to w pozostałych zawsze stał na podium. Zaraz za jego plecami znaleźli się Niemiec Georg Hackl oraz Włoch Armin Zöggeler. W dwójkach mężczyzn trzeci sukces odnieśli Amerykanie Mark Grimmette i Brian Martin. W pokonanym polu zostawili Niemców Patrica Leitner i Alexandra Rescha oraz parę austriackich kuzynów Markusa i Tobiasa Schieglów.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Bibliografia 
 Wyniki Pucharu Świata na stronie FIL

2002 w sportach zimowych
2003 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie